Meath označuje:
 Hrabství Meath – hrabství v irské provincii Leinster
 Meath (provincie) – bývalá irská provincie, která splynula s provincií Leinster
 Meath Park (Saskatchewan) – osada v kanadské provincii Saskatchewan

Související články 
 Hrabství Westmeath – irské hrabství